Pojem církevní právo může znamenat:

 Kanonické právo – předpisy křesťanských církví
 Konfesní právo – veškeré právo týkající se regulace náboženství bez ohledu na jeho tvůrce
 Náboženské právo obecně (právní systém)

Podle jiného pojetí zahrnuje církevní právo v širším smyslu i obor právní vědy, který toto právo zkoumá.

Právní odvětví